Taurus se lahko nanaša na:

 del znanstvenega imena domačega goveda (Bos taurus)
 ozvezdje Bika (Taurus)
 Bik (Taurus) - astrološko znamenje
 Taurus, gorovje v južni Turčiji
 Montes Taurus, gorovje na Luni, poimenovano po tistem v Turčiji
 Taurus, raketo na trdo gorivo ameriške izdelave
 Ford Taurus, znamko osebnih avtomobilov proizvajalca Ford
 HMS Taurus, dve plovili britanske Kraljeve mornarice
 USNS Taurus (T-AK-273), amfibijsko plovilo ameriške vojne mornarice
 Taurus International, brazilsko orožarsko podjetje

Glej tudi 
 Bik